Войтовичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Войтовичи — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Войтовичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.